Varios concilios han sido llamados concilio de Lyon:
 El primer Concilio de Lyon, que se celebró en el año 1245;
 El segundo Concilio de Lyon, que tuvo lugar en el año 1274.